Льво́ве (до 1948 — Джан-Тору, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

Галерея